Forró drót (1963–) – Közvetlen távközlési kapcsolat (távgépíró majd telefon) az amerikai és a szovjet kormány között (később más államok között is) a hidegháború idején.
 Forró drót – (hotline, HOT) A pont-pont közötti szolgáltatáshoz hasonló, de jóval olcsóbb szolgáltatás számítógépvezérlésű kapcsolóközpontok, pl. ISDN telefonközpontok előfizetői számára.
 Forró drót (gyermekvédelem) Egyes jogellenes, illetve a gyermekekre káros tartalmak bejelentésére szolgáló, az önszabályozás egy formájaként értékelhető olyan szolgáltatás, amely a kifogásolt tartalom közzétevőjéhez intézett felhívás útján igyekszik azok eltávolítását elérni.
 Forró drót (Hotline) (1982) – Amerikai bűnügyi tévéfilm. Rendezte Jerry Jameson.
 Forró drót (1989) - Vészi Endre 1989-ben megjelent elbeszéléskötete.
 Forró drót (1995–) – Az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége lapja.
 Forró drót – Anettka (Fehér Anett) beszélgetős, betelefonálós műsora volt szombat éjjelenként a Budapest TV-n.